Il Giglio Espresso Secondo è stato un traghetto in servizio dal 1958 al 2007, per diverse compagnie di navigazione.

Servizio 

La nave fu varata in Inghilterra nel 1958 con il nome di Carisbrooke Castle. Entrò in servizio per la società di navigazione Royal Mail Steam Packet Co. Ltd fino al 1974, collegando i porti di Southampton e Cowes, sulla costa nord dell'Isola di Wight.

Nel 1974 fu acquistata dalla Società di Navigazione Partenopea di Napoli, che la utilizzò sul collegamento Napoli-Ischia con il nome di Città di Meta. Nel 1989 fu venduta alla compagnia di navigazione Maregiglio, prendendo il nome di Giglio Espresso Secondo, venendo immessa sulla linea Porto Santo Stefano-Isola del Giglio fino al 2000. 

Messo in vendita, nel 2001 il traghetto venne acquistato dalla compagnia Trasporti Regionali Marittimi (T.RE.MAR.) di La Maddalena, che lo cedette alla società Maddalena Ferry nel 2004. Venne adoperato sui collegamenti tra Calasetta e Carloforte e tra Palau e La Maddalena dal 2000 al 2007. Il 5 agosto 2004, mentre era in servizio sulla seconda rotta, il traghetto rimase coinvolto in una collisione con lo yacht Tacanuya, in seguito alla quale riportò dei danni al portellone di prua, che dovette essere scardinato con una benna per permettere lo sbarco dei 90 passeggeri e delle 30 automobili presenti a bordo. Nel 2007 fu inviato ad Aliağa, in Turchia, per la demolizione.

Note

Voci correlate 
 Castello di Carisbrooke
 Meta (Italia)

Collegamenti esterni

Navi mercantili italiane

Traghetti della Maregiglio